Некрутенко — фамилия. Известные носители:
 Некрутенко, Виктор Юрьевич
 Некрутенко, Юрий Павлович